Conus lahko pomeni naslednje:
 Conus - rod strupenih morskih polžev;
 CONUS - Celinske Združene države.